Chabuata violacea är en fjärilsart som beskrevs av De Joannis 1930. Chabuata violacea ingår i släktet Chabuata och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
violacea